Snopková ist der Familienname folgender Personen:
 Blažena Snopková (1891–nach 1926), tschechische Opernsängerin (Sopran)
 Božena Snopková (1890–1975), tschechische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Jan Snopek (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler